Este artigo documenta os impactos da pandemia de COVID-19 na Bélgica pode não incluir todas as principais respostas e medidas contemporâneas.

O primeiro caso de COVID-19 na Bélgica foi confirmado em 4 de fevereiro de 2020. Um cidadão belga que retornou de Wuhan, China no dia 2 de fevereiro.

No dia 5 de abril, pela primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Bélgica teve um número de altas médicas maior do que o de internações por COVID-19 em 24 horas, segundo informou o instituto de saúde Sciensano.

No dia 11 de abril, a Bélgica ultrapassou a China em mortes pela doença COVID-19.

Diferente da maioria dos países, a Bélgica inclui no total de mortos que divulga não só aqueles que faleceram em hospitais, mas também os que morreram em casa, nas comunidades, além também das mortes suspeitas, com sintomas fortes de coronavirus, mesmo que a pessoa não tenha sido testada. Isso seria um dos motivos do acentuado número de mortos, desproporcional com os totais dos países vizinhos.

Casos

Dados

Por divisões administrativas

Por género e idade

Por dia e região

Gráficos

Por género e idade

Evolução total nacional

Evolução do número de novos casos confirmados por dia e por região 
Novos casos confirmados por região
Nota :
 A partir de , introdução dos casos confirmados pelo teste sistemático em casas de repouso.

Evolução diária das hospitalizações 

Notas:

 Cerca de metade das mortes relatadas foram observadas num ambiente extra-hospitalar (lares de repouso na maior parte), essas mortes estão ligadas a uma suspeita de COVID-19 sem que um teste de confirmação tenha sido realizado sistematicamente.
 Em , 47,6% das mortes ocorreram em ambiente hospitalar e 52,4% em ambiente extra-hospitalar. Isto é, 8 339 mortos (3 969 em hospital e 4 370 extra-hospital).

Evolução cumulativa das hospitalizações

Cronologia

Fevereiro de 2020 – Surgimento do primeiro caso

2 de fevereiro 
Os belgas que vivem em Hubei foram repatriados num voo de evacuação que aterrou na base aérea de Melsbroek, perto de Bruxelas, antes de serem transferidos para o Hospital Militar de Neder-over-Heembeek onde permaneceram numa quarentena de 14 dias e foram testados.

4 de fevereiro 
Foi anunciado que um dos repatriados estava infetado com o novo coronavírus, este foi o primeiro caso no país. O paciente, um assintomático de 54 anos, foi depois transferido para o Hospital de S. Pedro em Bruxelas, um dos dois hospitais de referência.

21 de fevereiro 
Um grupo de 10 belgas foi autorizado a regressar ao país depois de ter estado no cruzeiro MS Westerdam por vários dias.

24 de fevereiro 
Após o alastrar do surto de COVID-19 no norte de Itália, uma centena de belgas foi posto de quarentena no hotel H10 Costa Adeje Palace em Tenerife, que foi isolado. 15 deles foram autorizados a regressar à Bélgica em 28 de Fevereiro e os restantes em 5 de Março, não tendo sido testados à chegada.

Março de 2020

1 de março 
O segundo caso de COVID-19 foi confirmado, uma falante de neerlandês que tinha regressado de Crépy-en-Valois, região afetada em França.

2 de março 
Mais 6 casos são reportados, prefazendo um total de 8. Desses novos casos 5 são na Flandres e um em Bruxelas, todos tinham regressado do norte de Itália.

3 de março 
6 novos casos são confirmados outra vez, totalizando 14 casos. Entre os novos casos encontra-se um jovem de 17 anos de Tienen e uma pessoa de Sint-Niklaas regressado dumas férias de esqui no norte de Itália, uma pessoa fe Verviers, duas de Couthuin e um homem de 65 anos de Eupen, que apresentou sintomas relativamente severos e não tinha estado em nenhuma região com risco elevado de infeção.

4 de março 
10 novos casos são confirmados, perfazendo um total de 23. 9 tinham regressado de Itália e o outro tinha tido contacto com um caso anterior. 4 casos eram na área de Leuven, um em Hasselt, e um em Pelt. Em Wevelgem, uma família e uma professora primária foram diagnosticados com o novo coronavírus, após terem regressado do norte de Itália.  As autoridades sanitárias não encerraram a escola. Um lar em Gooik parou de receber visitas após um dos seus empregados ter estado em contacto com um infetado, as autoridades sanitárias consideraram inapropriada esta medida de precaução.

A Agência Europeia de Defesa (AED) confirmou que um dos seus funcionários estava infetado, tendo sido esse o primeiro caso em instituições da União Europeia. Tinha retornado de Itália na semana anterior e ainda compareceu a uma reunião antes de se ter começado a sentir doente. Um militar do European External Action Service que se encontrava na mesma reunião também começou a demonstrar alguns sintomas. A AED cancelou todas as reuniões até 13 de março, outras instituições da UE também tomaram precauções.

5 de março 
27 novos casos confirmados (16 na Flandres, 9 em Valônia e 2 em Bruxelas), elevando o total para 50. Das 50 pessoas, 1 paciente recuperou, 48 estão em isolamento profilático domiciliário e 1 está internado em Sint-Pietersziekenhuis. Os novos casos são em Knokke-Heist, Zonhoven, Ruiselede e Vlierzele (parte de Sint-Lievens-Houtem).

6 de março 
59 novos casos são reportados pelo governo, totalizando 109 (65 na Flandres, 12 em Bruxelas, 31 em Valônia e, também, um recuperado). Os novos casos foram reportados em Oosterzele e Sint-Katelijinw-Waver.

7 de março 
Mais 60 casos confirmados (40 na Flandrrs, 5 em Bruxelas e 15 em Valônia), elevando o total para 169 (105 na Flanders, 17 em Bruxelas, 46 em Valônia e 1 recuperado). Os novos casos foram reportados em Houthalen, Melle, Lokeren, Mere, Lede, Tildonk and Poppel. As autoridades de saúde mencionaram que "cada vez mais e mais infeções estão a ser contraídas localmente” mas não referiram quantas.

8 de março 
Das 422 amostras analisadas em 7 de março, 31 deram positivo em 8 de março (16 na Flandres, 8 em Bruxelas e 7 em Valônia), elevando os casos para 200. Foi confirmada a transmissão local do vírus em algumas partes do país.

10 de março 
O número total de casos confirmados era 267.

11 de março 
A primeira morte na Bélgica por COVID-19 foi relatada, uma mulher de 90 anos de Bruxelas, internada em Etterbeek. Mais duas pessoas faleceram nesse dia com 73 e 86 anos.

12 de março 
Duas novas infeções detetadas e 32 casos suspeitos no lar Ter Kameren in Watermaal-Bosvoorde, um dos maiores na região de Bruxelas. O total número de casos era 399. Aproximadamente 20 pacientes dos 399 estavam a ser tratados numa unidade de cuidados intensivos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen informou toda a equipa que 7 dos seus colegas tinham testado positivo, 6 deles na Bélgica. Ela deu ordens para que "todos os colegas em funções não essenciais" trabalhassem a partir de casa até 5 de abril.

14 de março 
689 casos estavam confirmados e 4 mortes.

21 de março 
Observou-se que mais de metade dos pacientes no hospital Oost-Limburg em Genk eram de origem turca. O secretário de estado, Zuhal Demir, solicitou à comunidade turca em Limburgo para tomarem medidas de contenção.

26 março 
Sciensano publicou um mapa que mostrava que a maior concentração de casos era observada em Alken e Sint-Truiden (Limburgo) e Quévy e Honnelles (Hainaut). A concentração em Alken é tida como causada por dois partido que foram autorizados a continuar na semana de 7 de março. A presidente da câmara municipal de Sint-Truiden, ela própria infetada, mencionou que não entendia a razão da alta incidência na sua cidade. A grande concentração de casos no município de Bonheiden é tida como conectada à grande quantidade de famílias que regressaram de resorts de esqui no norte de Itália, no início de março. Por outro lado a alta incidência em Honnelles pode estar ligada com um surto num centro para deficientes, a presidente da câmara de Quévy, não fazia ideia do que poderia ter causado os elevados números no seu município e criticou a falta de comunicação e equipamentos de proteção individual.

27 de março 
Na conferência de imprensa diária, Steven Van Gucht anunciou que um gato tinha sido infetado pelo dono. Trata-se de uma ocorrência rara, tendo sido apenas a terceira vez que uma infeção num animal de estimação foi detetada. O gato desenvolveu problemas respiratórios e digestivos.

28 de março 
O número de pessoas infetadas em relação ao dia anterior cresceu bastante, porque mais pessoas estão a ser tratadas e porque um grande laboratório em Valônia não reportou mais casos até à data e anunciou 500 novos casos dos últimos dias, com delay.

29 de março 
Perto de 20000 Belgas estavam presos no estrangeiro devido às medidas de contenção aéreas, muitos no Peru, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

30 de março 
Foi anunciado que, por causa da carga sobre alguns hospitais nas províncias de Limburgo e Hainaut, o plano de distribuição de pacientes em cuidados intensivos tinha sido ativado.

31 de março 
Uma menina de 12 anos morre, tendo sido declarada como a vítima mais jovem do novo coronavírus na Europa,  A polícia começou a investigar um pedido de socorro em inglês feito pelos pais da vítima, que não foi seguido por uma hospitalização de emergência.

Abril de 2020

2 de abril 
O monarca belga telefonou ao presidente da China Xi Jinping para pedir material médico, o monarca disse, ainda, "Vou preservar para sempre a nossa amizade".

A primeira-ministra Sophie Wilmès reafirma que as medidas de contenção do vírus continuam em vigor e que, apesar dos resultados encorajadores e do bom tempo, não é hora de relaxar os esforços e ainda afirmou que iria criar um comité para preparar um decréscimo gradual das medidas.

5 de abril 
Pela primeira vez desde o início da pandemia, o número de altas hospitalares é maior que o número de novas hospitalizações.

7 de abril 
Um grupo de peritos, liderado por Erika Vlieghe e composto por 10 cientistas, economistas e gestores, foi constituído para aconselhar o Conselho Nacional de Segurança sobre o regresso do país à normalidade.

15 de abril 
O Conselho de Segurança Nacional decide estender as medidas de confinamento e distanciamento social até 3 de maio. Contudo, creches e lojas de bricolage podem reabrir.

17 de abril 
São interditadas as visitas a lares de idosos.

Maio de 2020

4 de maio 
Fase 1 do plano de desconﬁnamento progressivo é implementada.

6 de maio 
Anúncio da implementação da Fase 1B em 11 de maio. Essa fase prevê a ampliação para quatro do número de indivíduos permitidos para uma visita familiar, a reabertura de todas as lojas com a condição de respeitar as distâncias sociais e usar a máscara (forte recomendação). Nos transportes públicos, essa recomendação permanece em estrita aplicação.

13 de maio 
Foi anunciado que a Fase 2 entrará em vigor em 18 de maio. Prevê a reabertura de serviços como cabeleireiros e esteticistas, mas também o aumento do número de pessoas presentes em funerais ou casamentos, a retoma dos treinos em clubes desportivos, sob certas condições. Essas novas regras contribuem para o relaxamento das medidas anteriores, porém, ao contrário do que havia sido previsto, o aumento do número de pessoas presentes nas reuniões familiares não é revisto.

Reações governamentais 
Os esforços para combater o surto de coronavírus na Bélgica são geridos pelos ministros de saúde federais e regionais, Maggie De Block (VLD aberto, governo federal), Wouter Beke (CD&V, comunidade flamenga), Christine Morreale (PS, Comunidade Francesa), Antonios Antoniadis (SP, Comunidade Germanófona), Bénédicte Linard (Ecolo, Comunidade Francesa), Valérie Glatigny (MR, Comunidade Francesa), Alain Maron (Ecolo, Bruxelas), Elke Van den Brandt (Groen, Bruxelas) e Barbara Trachte (Ecolo, Bruxelas), com o apoio de:

 o Centro Nacional de Crise (NCCN)  liderado por Bart Raeymaekers;
 o Instituto Nacional de Saúde Pública da Bélgica ( Sciensano );
 o Grupo de Avaliação de Risco (RAG) presidido pelo Sciensano;
 o Grupo de Gestão de Risco (RMG) liderado pelo Dr. Paul Pardon;
 o Comité Científico para o Coronavírus (Steven Van Gucht, Marc Van Ranst , Nathalie Bossuyt, Erika Vlieghe e Charlotte Martin);
 outras agências regionais, como a Agência de Cuidados e Saúde da Flandres, a Agência da Valônia para uma Vida de Qualidade (AViQ) e a Comissão da Comunidade Comum em Bruxelas.

Medidas de contenção e apoio à população 
Em 29 de janeiro, a Bélgica emitiu um aviso de viagem aconselhando contra voos não essenciais para a China, excluindo Hong Kong, com algumas empresas de viagens cancelando todos os voos para a China.

Em 1 de março, como um segundo caso de coronavírus foi confirmado na Bélgica, a fase 2 da estratégia de contenção de riscos à saúde foi ativada. O prefeito de Sint-Lambrechts-Woluwe, Olivier Maingain, foi um dos únicos prefeitos a tomar medidas para impedir a propagação do novo coronavírus, restringindo o acesso a escolas, instalações desportivas e locais públicos para pessoas retornadas de áreas em risco. Apenas algumas escolas, como a International School Ghent , colocaram alunos em quarentena que retornaram de áreas em risco, como o norte da Itália.

Em 10 de março, o governo aconselhou o cancelamento de todos os eventos internos programados para a participação de mais de 1000 pessoas no mês de março. A primeira-ministra Wilmès enfatizou que isso não era uma interdição, mas sim uma recomendação. As escolas permaneceram abertas, mas foram aconselhadas a cancelar viagens ao exterior e excursões de vários dias no geral. Recomendou-se às empresas que os seus funcionários trabalhassem em casa, o máximo possível, e que permitissem horários de trabalho flexíveis para uma melhor disseminação do uso de transporte público ao longo do dia. As autoridades chamaram a isso fase 2 reforçada.

No final da noite de 12 de março, após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, o governo belga entrou na fase federal de gestão de crises e ordenou o encerramento de escolas, discotecas, cafés e restaurantes, e o cancelamento de todas as reuniões públicas para fins desportivos, culturais ou festivos a partir de sexta-feira, 13 de março, à meia-noite. Salientou-se que as medidas tomadas não eram um bloqueio, uma vez que as pessoas não são obrigadas a ficar em casa.

Em 17 de março, o Conselho de Segurança Nacional decidiu tomar medidas adicionais, com base na evolução da disseminação da COVID-19 na Bélgica e nas recomendações de especialistas. Medidas mais rígidas de distanciamento social foram impostas a partir do meio-dia do dia seguinte até 5 de abril, com viagens não essenciais proibidas, encerramento de lojas não essenciais, reuniões proibidas e multas para forçar empresas e indivíduos a cumprirem as regras.

Em 20 de março, a partir das 15 horas, a Bélgica fechou todas as suas fronteiras para todas as viagens não essenciais. Anteriormente, o governador da Flandres Ocidental havia reclamado que cidadãos holandeses e franceses vinham à Bélgica para fazer turismo ou fazer compras, enquanto prefeitos de municípios próximos à fronteira com a Holanda, como Paul Van Miert, da Turnhout, pediam aos seus colegas holandeses para solicitar às autoridades nacionais dos Países Baixos que implementassem medidas semelhantes às da Bélgica, a fim de impedir que cidadãos belgas frequentem cafés ou restaurantes holandeses.  A partir de 25 de março, as pessoas que chegaram ao aeroporto de Bruxelas receberam um folheto aconcelhando-os a colocarem-se em quarentena por duas semanas.

Em 27 de março, o Conselho de Segurança Nacional e os governos decidiram estender as medidas adotadas até o dia 19 de abril (final das férias da Páscoa), com a opção de estender o período por duas semanas até 3 de maio.

O governo belga estuda a possibilidade de conceder um bônus aos profissionais da saúde pelo esforço extraordinário feito durante a crise, com um pagamento de 1.000 a 1.450 euros.

Material médico e estratégia de testes 
Em 6 de março, a Ministra Federal da Saúde Pública Maggie De Block criticou os governos da UE por impedirem a exportação de máscaras médicas num momento em que os stocks globais estavam a diminuir, afirmando que estavam a agir contra o espírito da União Europeia. Em 19 de março, chegou um carregamento de 100 000 respiradores FFP2. Em 16 de março, o grupo chinês Alibaba doou meio milhão de máscaras cirúrgicas e 30.000 kits de teste, graças à intervenção do rei Filipe e com o apoio da Agência de Exportação e Investimento Estrangeiro da Valônia (AWEX).  O ministro Philippe De Backer foi encarregado de coordenar os esforços das autoridades para fornecer máscaras e respiradores.

Embora o número de testes tenha atingido 3.500 e 4.500 por dia, um aumento no stock dos materiais necessários foi anunciado no início de abril pelo ministro federal Philippe De Backer, a fim de melhorar a capacidade de teste para 10.000 testes por dia.

Num esforço para apoiar a pesquisa internacional, a Bélgica disponibilizou 5 milhões de euros à Coalizão de Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI), que pretende desenvolver uma vacina COVID-19.

Comunicação 
No início, as autoridades belgas, principalmente através de sua ministra federal da saúde, Maggie De Block , concentraram-se em tranquilizar, afirmando que não havia motivo para entrar em pânico, que a Bélgica possui bons hospitais e laboratórios e que o governo estava atento à evolução e bem preparado para a possível chegada do novo coronavírus.

O governo comunica-se ativamente desde o primeiro caso. Um site oficial do Serviço Público Federal de Saúde dedicado à crise do coronavírus foi registado pelas autoridades antes que o primeiro caso fosse oficialmente confirmado para informar o público. Desde 13 de março, o FPS Health, em conjunto com o Centro Nacional de Crise (NCCN), realiza uma conferência de imprensa diária liderada pelos porta-vozes Benoît Ramacker, Peter Mertens e Yves Stevens com os médicos Steven Van Gucht e Emmanuel André. Todos os dias, são relatados os mais recentes desenvolvimentos sobre a situação epidemiológica na Bélgica, com os novos números de casos confirmados, pacientes hospitalizados e óbitos, bem como explicações e previsões gerais ou lembretes da necessidade de respeitar as medidas de distanciamento social. Num esforço de transparência, um boletim epidemiológico diário e um conjunto de dados brutos são disponibilizados no site do Instituto Belga de Saúde.

A primeira-ministra Sophie Wilmès usou duas vezes um vídeo na web para se dirigir aos cidadãos e fazer um balanço da situação.

Especialistas e autoridades também usaram a mídia para se expressar durante a crise, seja para criticar os cidadãos que organizam ou participam nas chamadas "festas do isolamento ou do corona", onde várias pessoas se juntam correndo riscos de contágio. Em 20 de março, o presidente do Comitê Científico expressou a esperança de que as medidas que entraram em vigor em 14 de março levassem a uma estabilização do número de internações a partir de meados da semana de 23 de março.  Em 21 de março, o Professor Dr. Erika Vlieghe, do Comité Científico, mencionou que esperava que o pico da pandemia ocorresse no início de abril.

Em 16 de março, o rei dirigiu-se à nação e exortou todos os belgas a respeitarem as medidas COVID-19 “por nós mesmos e pelos mais vulneráveis”.

Pandemia de COVID-19 na Bélgica
Saúde na Bélgica